Schattenspiel bezeichnet:

 eine Theaterform, siehe Schattenspiel

 eine regionale Form der Weihnachtsvolkskunst, siehe Sebnitzer Schattenspiel
 ein Musikalbum der Band Lacrimosa, siehe Schattenspiel (Lacrimosa-Album)
 ein Kompilationsalbum der Gruppen Unheilig, goJA moon ROCKAH und FAQ; siehe Schattenspiel (Unheilig-Album)
 Die Toten von Salzburg – Schattenspiel, Fernsehfilm der Krimireihe Die Toten von Salzburg

Siehe auch:
Schattenspiele